Distretto di Cabana – distretto del Perù nella regione di Ancash
Distretto di Cabana – distretto del Perù nella regione di Ayacucho
Distretto di Cabana – distretto del Perù nella regione di Puno